Tucumán – miasto w Argentynie
 Tucumán – prowincja Argentyny